Коти:

Фамилия 
 Коти, Момоко (1932—1998) — японская актриса.
 Коти, Рене (1882—1962) — президент Франции, второй и последний президент Четвёртой республики.
 Коти, Франсуа (1874—1934) — французский парфюмер, промышленник, инженер и предприниматель, владелец газеты Le Figaro, мэр города Аяччо (с 1931).
 Коти (род. 1973) — аргентинский певец (настоящее имя Роберто Фидель Эрнесто Сорокин)

Топоним 
 Коти — город в Японии
 Коти — префектура в Японии
 Коти —  равнина в Японии, в префектуре Коти
 Замок Коти — средневековый за́мок, расположенный в городе Коти, префектура Коти, Япония.
 Коти —  японский аэропорт в префектуре Коти
 Коти — село в Армении

Прочее 
 Coty — духи.

См. также 
 Котти